ФК Кошице () је словачки фудбалски клуб из Кошица, који се такмичи у Суперлиги Словачке. Кошице је 2 пута освајало Суперлигу Словачке, 3 пута словачки куп и један Куп Чехословачке.

Трофеји 
 Суперлига Словачке : 2
 1997, 1998
 Куп Словачке : 3
 1993, 2009, 2014
 Суперкуп Словачке : 1
 1997
 Куп Чехословачке : 1
 1993

Кошице у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба 

Словачки фудбалски клубови